Die Puerto Rico Open 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in San Juan, Puerto Rico. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 11. bis 16. November 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in San Juan (Puerto Rico)